1991 Голяма награда на Сан Марино е 11-о за Голямата награда на Сан Марино и трети кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 28 април 1991 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино